Liam Foudy (né le  à Toronto, en Ontario, au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace. Il évolue à la position de centre.

Biographie

En club

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2016-2017 || Knights de London || LHO || 58 || 9 || 6 || 15 || 19 || 13 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Knights de London || LHO || 65 || 24 || 16 || 40 || 22 || 4 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2018-2019 || Knights de London || LHO || 62 || 36 || 32 || 68 || 32 || 11 || 6 || 6 || 12 || 12
|-
| 2018-2019 || Monsters de Cleveland || LAH || - || - || - || - || - || 8 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| 2019-2020 || Knights de London || LHO ||45 || 28 || 40 || 68 || 24 ||- || - || - || - || - 
|-
| 2019-2020 || Blue Jackets de Columbus || LNH ||2 || 0 || 1 || 1 || 0 || 10 || 1 || 1 || 2 || 0 
|-
| 2020-2021 || Blue Jackets de Columbus || LNH ||24 || 0 || 4 ||	4 || 6 || - || - || - || - || - 
|-
| 2020-2021 || Monsters de Cleveland || LAH ||12 || 3 || 13 || 16 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
| 2021-2022 || Blue Jackets de Columbus || LNH ||1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2021-2022 || Monsters de Cleveland || LAH ||29 ||7 ||12 ||19 ||6 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 2017 || align="left"| Défi mondial -17 ans ||6 ||0 ||3 ||3 ||0 || align="left"|  place 
|-
| 2018 || align="left"| Championnat du monde -18 ans ||5 ||2 ||2 ||4 ||0 || align="left" |  place
|-
| 2020 || align="left"| Championnat du monde junior ||7 ||3 ||1 ||4 ||4 || align="left" |  Médaille d'or
|-
| 2021 || align="left"| Championnat du monde ||10 ||0 ||2 ||2 ||0 || align="left" |  Médaille d'or

Références 

Naissance en février 2000
Naissance à Toronto
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Knights de London
Choix de repêchage des Blue Jackets de Columbus
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Monsters de Cleveland